Словиначки се може односити на:

 Словиначки језик, изумрли западнословенски језик
 Словинци (народ), западнословенски народ